Драфт НБА 2004 года проходил 24 июня в театральном зале «Мэдисон-сквер-гардена» в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк и был показан телеканалом ESPN в прямом эфире. В драфте приняли участие представителя 56 университетов и старших школ, а также 38 иностранных баскетболистов. 26 мая 2004 года прошла лотерея, где между командами, не попавшими в плей-офф, разыгрывалась очередность выбора. Право первого выбора досталось команде «Орландо Мэджик», имевший самый большой шанс на его получение — 25%. «Лос-Анджелес Клипперс» и «Чикаго Буллз» получили второй и третий выбор соответственно. Как команда расширения команда «Шарлотт Бобкэтс» автоматически получила четвёртый выбор и не участвовала в лотереи. Клуб «Миннесота Тимбервулвз» был отстранён от участия в первом раунде драфта из-за превышения лимита зарплаты.

Перед основным драфтом прошёл драфт расширения, на котором «Шарлотт Бобкэтс» выбрала себе игроков из других команд.

По окончании регулярного чемпионата новичок «Шарлотт Бобкэтс» Эмека Окафор был назван новичком года, а Бенджамин Гордон — лучшим шестым игроком, став первым новичком, завоевавшим этот титул в дебютном сезоне в НБА.

Легенда

Драфт

См. также 
 Драфт расширения НБА 2004 года
 НБА в сезоне 2004/2005

Примечания

Ссылки 
 
 

Драфты НБА
НБА в сезоне 2004/2005